Ну́нис () — бразильская фамилия. Известные носители:

 Нунис, Агналду (род. 1976) — бразильский боксёр.
 Нунис, Аманда (род. 1988) — бразильский боец смешанных боевых искусств.

См. также 
 Нунес